Elia II – primate della Chiesa apostolica autocefala ortodossa georgiana
 Elia II del Maine – conte del Maine
 Elia II di Alessandria – patriarca greco-ortodosso di Alessandria
 Elia II di Gerusalemme – patriarca di Gerusalemme